Laran – comune francese nel dipartimento degli Alti Pirenei 
 Laran – particolare sviluppo mentale che possiedono alcuni membri della comunità sviluppatasi sul pianeta di Darkover nella serie di romanzi craeti da Marion Zimmer Bradley  
 Laran – divinità della mitologia etrusca